Mit der Bezeichnung Vogelmilbe bezeichnet man verschiedene bei Vögeln parasitierende Milben:
Rote Vogelmilbe (Dermanyssus gallinae)
Nordische Vogelmilbe (Ornithonyssus sylviarum)